GUT Köln ist eine lokale Wählergruppe, die erstmals 2020 an der nordrhein-westfälischen Kommunalwahl teilnahm und in Folge in den Rat der Stadt Köln einzog.

Gründung 
Gegründet wurde die Wählergruppe im September 2016. Zu GUT Köln wechselten bei  Gründung zwei Ratsmitglieder sowie ein Mitglied der Bezirksvertretung Innenstadt, die vorher der Wählergruppe Deine Freunde angehört hatten.

Ziele 
Nach eigenen Aussagen nimmt GUT Köln am politischen Willensbildungsprozess teil. Dabei betone GUT Köln die Unabhängigkeit ihrer Mandatsträger und setze sich für eine transparente Berichterstattung aus den Gremien, in denen GUT Köln vertreten ist, ein. GUT Köln engagiere sich, nach eigenen Angaben, für alle Einwohner Kölns, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion, und verfolge damit auch antifaschistische und antirassistische Ziele.

Legislaturperiode 2020 bis 2025 
GUT Köln nahm an der Kommunalwahl in Köln 2020 teil. Die Wählergruppe kandidierte in allen 45 Kölner Wahlbezirken und zog gemäß dem amtlichen Endergebnis  von 1,99 % der Stimmen (absolut: 8298 Stimmen) mit zwei Mandaten in den Stadtrat ein und erhielt darüber hinaus je einen Sitz in den Bezirksvertretungen Nippes und Ehrenfeld.

Im Stadtrat wird GUT Köln seit der Kommunalwahl 2020 von Karina Syndicus und Thor-Geir Zimmermann vertreten. Bis Ende August 2021 erfolgte dies als Ratsgruppe GUT. Seitdem ist Thor-Geir Zimmermann Einzelmandatsträger für GUT Köln. Karina Syndicus schloss sich den Ratsmitgliedern der PARTEI der Fraktion „FRAKTION“ an.

Seit 2020 sitzt Tobias Scholz als Mitglied in der Bezirksvertretung Ehrenfeld, Bela Schlieper, der bis dato jüngste Kölner Mandatsträger, in der Bezirksvertretung Nippes.

Weblinks 
 Webauftritt von GUT Köln

Einzelnachweise 

Wählergruppe (Nordrhein-Westfalen)
Organisation (Köln)
Politik (Köln)
Gegründet 2016